O Fantástico Mistério de Feiurinha  — livro
 Xuxa em O Mistério de Feiurinha — filme

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura